Gołkowice (deutsch: Golkowitz) ist der Name von mehreren Ortschaften im heutigen Polen:

 Gołkowice (Byczyna) (deutsch: Golkowitz), Weiler in der Woiwodschaft Oppeln, Powiat Kluczborski, Gemeinde Byczyna
 Gołkowice (Godów) (deutsch: Golkowitz, Kreis Rybnik), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Powiat Wodzisławski, Gemeinde Godów
 Gołkowice, Powiat Glogowski (deutsch: Golkowitz, Kreis Glogau), Powiat Głogowski
 Gołkowice Dolne (deutsch: Deutsch-Golkowitz), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Stary Sącz
 Gołkowice Górne (deutsch: Polnisch-Golkowitz), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Stary Sącz